El término Plaza Juárez puede referirse:

En México 

 a la Plaza Juárez, en la ciudad Pachuca de Soto, en el estado de Hidalgo;
 a la Plaza Juárez, en la ciudad Cananea, en el estado de Sonora;
 a la Plaza Juárez, en la Ciudad de México.